Kikoo Radio était une radio locale diffusant du Mans créée en 2004 et ayant mis un terme à ses activités en 2015. Elle était uniquement disponible sur Internet grâce à la contribution bénévole de l'artiste ScHinZe.

Historique 
Kikoo Radio était une radio alternative. De nombreux partenaires ont financé l'achat de matériels techniques et promotionnels, et des correspondants concerts un peu partout en France vont faire des interviews et photos pour actualiser les sites web.

La Radio était également présente sans les festivals.

À son apogée KikooRadio rassemblait 60 membres et accueillait plus de  visiteurs par mois.

L'absence de soutien des collectivités, et les frais importants de droits d'auteurs demandés tout au long de son existence, ont souvent mis en péril son activité de promotion des artistes.

Dans la presse 
Télérama, 13 décembre 2007

Références

Liens externes 
 Site officiel

Radio en Pays de la Loire
Webradio domiciliée en France
Le Mans
Reggae
Webradio créée en 2004
Webradio disparue